20-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 1 по 6 мая 2011 года в Кёнджу. В рамках данного первенства было разыграно 16 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 142 стран.

По итогам первенства обладателем первого места в медальном командном зачёте стала сборная республики Корея. Спортсмены этой страны завоевали 3 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. В мужском командном зачёте, впервые в истории мировых первенств, спортсмены Кореи не смогли подняться на первую строчку зачёта, уступив 7 очков спортсменам Ирана. В женском зачёте корейские спортсменки опередили китайских тхэквондисток на 3 очка и вновь стали обладателями первого места.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 

Тхэквондо
Май 2011 года
Чемпионаты мира в Республике Корея
Тхэквондо в Южной Корее